Manisa (district), een district in Turkije
Manisa (provincie), een provincie in Turkije
Manisa (stad), een stad in Turkije